John Caine ist der Name folgender Personen:

* John Caine (Leichtathlet) (* 1946), britischer Langstreckenläufer
 John Thomas Caine (1829–1911), US-amerikanischer Politiker